Clamp steht für:

 Clamp (CLAMP), eine Gruppe japanischer Comic-Zeichnerinnen

Clamp ist der Familienname folgender Personen:

 Eddie Clamp (1934–1995), englischer Fußballspieler
 Shirley Clamp (* 1973), schwedische Sängerin

Siehe auch:
 Klammer